Banksiola är ett släkte av nattsländor. Banksiola ingår i familjen broknattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Broknattsländor
Banksiola